William C. Campbell'' puede referirse a:
 William C. Campbell (golfista) (1923–2013), golfista estadounidense; o
 William C. Campbell (científico) (nacido en 1930), bioquímico irlandés y ganador del premio Nobel.

Graduados honorarios del Trinity College Dublin